Al toponimo Blackheath corrispondono:

 Blackheath, quartiere che si estende tra i borough di Lewisham e Greenwich a Londra (Regno Unito)
 Blackheath F.C., squadra di rugby a 15 (e, originariamente, anche di calcio) del citato quartiere londinese, tra i fondatori sia della Rugby Football Union che della Football Association
 Blackheath, località del Regno Unito nelle West Midlands
 Blackheath, località del Sudafrica nel municipio metropolitano di Città del Capo
 Blackheath, località dell'Australia, nella Città di Blue Mountains